Фигерас:

 Фигерас — город в Каталонии, Испания; столица округа Альт-Эмпорда провинции Жирона.
 Фигерас, Джулиано (род. 1976) — итальянский шоссейный велогонщик.
 Фигерас, Марсело (род. 1962) — аргентинский писатель, журналист, сценарист.
 Фигерас, Монтсеррат (1942—2011) — испанская (каталонская) певица (сопрано), исполнительница старинной музыки.
 Фигерас Монтель, Хорди (род. 1987) — испанский футболист, защитник клуба «Брюгге».

См. также 
 Фигерес (значения)